Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Maria Lankowitz du  au .

Barbara Schett remporte le simple dames. En finale, elle bat Henrieta Nagyová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Melicharová et Helena Vildová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Autriche
Sport en Autriche en 1997
Tennis en juillet 1997
Tennis en août 1997